A Aerobrasil Cargo foi uma companhia aérea brasileira especializada em transportes de carga. A empresa, que era a divisão cargueira da Transbrasil, operou em cores próprias 2 Boeing 707, além de utilizar os porões das aeronaves da Transbrasil e alugar aeronaves de outras companhias cargueiras, como a Evergreen, com seu Boeing 747. Em 1994 e 1995 estava operando com 3 aeronaves Boeing 707. Vamos entender melhor a criação do braço de carga aérea da Transbrasil.

Em agosto de 1982 Omar Fontana procurou restaurar a posição do Brasil no mercado de cargas nacionais e internacionais e chegou a receber da Varig, em 20 de setembro de 1982, um Boeing 707, de prefixo PP-VJS, com capacidade para 42 toneladas de carga. Porém, em setembro de 1984, a Varig cancelou este contrato de leasing, provavelmente temendo a concorrência, segundo consta no livro ” Transbrasil – a empresa e suas aeronaves” e a Transbrasil devolveu a aeronave para a Varig em 16 de novembro de 1984. Diante desta medida, Fontana comprou 4 Boeing 707-300 nos Estados Unidos e os converteu em QC (Quick-Change). Foram os primeiros Boeing 707QC no mundo. Estas aeronaves eram as de prefixo PT-TCJ, adquirida em 4 de dezembro de 1984, que operou até 12 de agosto de 1987; o PT-TCK adquirida em 3 de fevereiro de 1985 e operada até 23 de setembro de 1987; o PT-TCL adquirida em 13 de fevereiro de 1985 e operada até 23 de setembro de 1987;o PT-TCM adquirida em 5 de fevereiro de 1985, sendo transferida para a Aerobrasil em 1 de Janeiro de 1991 e operada até Junho de 1996; As outras aeronaves Boeing 707 operadas foram as de prefixo PT-TCN, recebida em 8 de Março de 1985 e operada até junho de 1996; o PT-TCO adquirida em 27 de maio de 1985 operada até 11 de abril de 1987; o PT-TCP adquirida em 4 de fevereiro de 1986 transferida para a Aerobrasil em Janeiro de 1991 e operada até novembro de 1994, quando se perdeu em acidente em Manaus; o PT-TCQ adquirida em 4 de fevereiro de 1986 e operada até 27 de julho de 1987; o PT-TCR adquirida em 25 de abril de 1986 e operada até 27 de julho de 1987; o PT-TCS adquirida em 25 de janeiro de 1987 e operada até 21 de março de 1989, quando se perdeu em acidente na aproximação para pouso no aeroporto internacional de São Paulo. Em 1996 as linhas da Aerobrasil ligavam Guarulhos – Brasília – Manaus, Guarulhos – Manaus e Guarulhos – Manaus – Miami – New York, esta última com o Boeing 747 da Evergreen. A companhia encerrou suas operações em 1997, tendo alguns dos seus Boeing 707 vendidos para a Beta Cargo.

Frota

Ver também 
 Companhia Aérea
 Transbrasil
 Interbrasil STAR

Transbrasil
Empresas aéreas extintas do Brasil